De Allsvenskan 1998 was het 74ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 4 april en eindigde op 8 november 1998. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 473 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,60 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van trainer-coach Stuart Baxter won AIK Solna de tiende landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Trelleborgs FF en Örgryte IS handhaven zich in de hoogste voetbalafdeling van Zweden.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1997/98
Svenska Cupen 1998/99
Zweeds voetbalelftal in 1998

1998
Allsvenskan